Нисино () — японская фамилия. Известные носители:

 Нисино, Акира (род. 1955) — японский футболист
 Нисина, Ёсио (1890—1951) — японский физик-ядерщик
 Нисино, Кана (род. 1989) — японская певица